Buslijn 46 (Amsterdam), vijf voormalige buslijnen in Amsterdam
Buslijn 46 (Rotterdam)
Buslijn 46 (Den Haag-Voorschoten)
Buslijn 46 (Sneek-Oudega)
Buslijn 46 (Tiel-Nieuwegein)
Buslijn 46 (Valkenburg-Voerendaal)
Buslijn 46 (Wijk bij Duurstede-Zeist)
Buslijn 46 (Middelburg-Goes)